Suhor je ime več naselij.

Slovenija 
 Suhor, Novo mesto, Novo mesto
 Suhor, Metlika:
 Dolnji Suhor pri Metliki, Metlika 
 Gornji Suhor pri Metliki, Metlika
 Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Dolenjske Toplice
 Suhor, Kostel, Kostel

Hrvaška 
 Suhor, Delnice

Drugo 
 Suhor je tudi pošta s poštno številko 8331 v občini Metlika.
 Suhor (čajno pecivo)

Naselja v Sloveniji